Iwan Sirko – kozacki ataman koszowy Siczy Zaporoskiej.
 Iwan Sirko – poseł do Sejmu Krajowego Galicji VI kadencji (1889-1893), ksiądz greckokatolicki.